
Termin SGM ima više značenja.

 16S rRNK (guanin1405-N7)-metiltransferaza
 Multipleks druge generacije, (), sistem za DNK profilisanje